Натуральне число 58
 58 рік до нашої ери
 58 рік нашої ери